Bantamvikt, 56 kg, i boxning vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes mellan den 10 och 20 augusti i Riocentro i Rio de Janeiro i Brasilien.

Medaljörer

Resultat

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser

Boxning vid olympiska sommarspelen 2016